En física nuclear, es refereix a la vida mitjana d'un nucli atòmic.
 En demografia, es refereix a l'esperança de vida.
 En farmacologia, vida mitjana es refereix el temps necessari perquè el cos elimini la meitat de la concentració plasmàtica d'una substància administrada.